Badestube steht für:

 Badehaus
 Badezimmer

Badestube ist außerdem der Name eines Stadtteils von Marburg, siehe Badestube (Marburg).

Siehe auch:
 Badstube